Sint-Martinuskerkhof (Duffel)
Sint-Martinuskerkhof (Sint-Oedenrode)
Sint-Martinuskerkhof (Tongelre), zie Sint-Martinuskerk (Tongelre)
Sint-Martinuskerkhof (Weert)